La denominación Condado de Medina puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Medina, condado de Ohio.
 Condado de Medina, condado de Texas.